«Turn It Up» (en español "Levántate") puede referirse a:

Música 
Álbumes
 Turn it Up! Turn it Up! (1995), EP de Sonic Youth;
 Turn It Up!: The Very Best of (2001), álbum de Busta Rhymes;
 Turn It Up (2009), álbum de estudio de Pixie Lott;
 Turn It Up: Remixed (2011), EP de Miranda Cosgrove;
 Turn It Up (2013), álbum de estudio de Austin & Ally;

Canciones
 Turn It Up (2006), canción de Paris Hilton;
 Turn It Up (2010), canción de Pixie Lott; o
 Turn It Up (2012), canción de Daniela Castillo con Freakazoid.
 Turn It Up (2019),  canción de Armin van Buuren.